A Pálfalva név az alábbi településekre vonatkozott különböző időszakokban:

 Pálfalva, Andrásfalvával 1909-ben Zagyvapálfalva néven egyesített és 1961 óta Salgótarjánhoz tartozó egykori község

 Beregpálfalva, falu Ukrajnában, Kárpátalja Ilosvai járásában
 Csíkpálfalva, község Romániában, Hargita megyében
 Drávapálfalva, 1928-ban Barcshoz csatolt község, neve 1903-ig Pálfalu volt
 Kemenespálfa, község Vas megyében
 Liptópálfalva, a Liptó vármegyei Pálfalu 1903-ban javasolt, de nem jóváhagyott neve, Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
 Pálfa, község Tolna megyében
 Rimapálfala, község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában
 Sajópálfala, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Szatmárpálfalva, község Romániában, Szatmár megyében
 Székelypálfalva, község Romániában, Hargita megyében
 Zagyvapálfalva, 1961-ben Salgótarjánhoz csatolt község